Rock in Rio 1985: Os Paralamas do Sucesso é o quinto álbum ao vivo dos Paralamas do Sucesso, lançado em 2007 em CD e DVD, em parceria com a Som Livre, Globo Marcas, Artplan Comunicação e MZA Music.

O álbum traz o show histórico da banda no dia 16 de janeiro de 1985 na primeira edição do Rock in Rio e apresenta sucessos de seus dois primeiros álbuns, além das versões de "Inútil", do Ultraje a Rigor, e "Química", da Legião Urbana.

O áudio foi gravado em 24 canais e as imagens receberam tratamento especial. Além do show, o DVD inclui como material bônus, o documentário "Por Trás dos Óculos".

Faixas 
 Mensagem de Amor
 Assaltaram a Gramática
 Patrulha Noturna
 Inútil (Ultraje a Rigor cover)
 Fui Eu
 Cinema Mudo
 Meu Erro
 Óculos
 Patrulha Noturna (reprise; faixa bônus no DVD)
 Ska (faixa bônus)
 Vital e Sua Moto (faixa bônus)
 Química (Legião Urbana cover; faixa bônus)

Extras do DVD 

 Por Trás dos Óculos (documentário)

Formação 
 Herbert Vianna: vocal, guitarra
 Bi Ribeiro: baixo
 João Barone: bateria

Álbuns ao vivo de 2007
Álbuns de vídeo de 2007
Álbuns de Os Paralamas do Sucesso
Álbuns lançados pela EMI
Álbuns em língua portuguesa